Corfu (eiland), ook Korfoe, een Grieks eiland
 Corfu (departement), ook Korfoe, een Grieks departement
 Corfu (stad), ook Korfoe, de hoofdstad van het gelijknamige Griekse eiland en departement
 Corfu (New York), een dorp in de Amerikaanse staat New York